Otto Michaelis ist der Name folgender Personen:

*Otto Michaelis (Fußballspieler) (1887–1934), deutscher Fußballspieler
 Otto Michaelis (Politiker) (1826–1890), deutscher Journalist und Politiker
 Otto Michaelis (Theologe) (1875–1949), deutscher evangelischer Theologe